Schiaccianoci – attrezzo per rompere il guscio della frutta secca
 Schiaccianoci – statuetta decorativa di legno, originaria della Germania, usata come decorazione di Natale
 Lo schiaccianoci – balletto su musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij

Pagine correlate 
  Lo schiaccianoci (disambigua)